Freak City steht für:

 Freak City (Roman), Roman von Kathrin Schrocke
 Freak City (Film), auf dem Roman basierender Film von Andreas Kannengießer aus dem Jahr 2020
 Willkommen in Freak City (Originaltitel: Freak City), US-amerikanisch-kanadisches Spielfilmdrama aus dem Jahr 1999 unter der Regie von Lynne Littman